</noinclude>Сент-Лоренс (, джерс.: Saint Louothains) — один из двенадцати приходов острова Джерси (Нормандские острова). Oхватывает западно-центральную часть острова.

Сент-Лоренс граничит с приходами Сент-Питер, Сент-Мэри, Сент-Джон и столицей острова, Сент-Хелиер.

На территоре Сент-Лоренса живут 5561 жителей, и его площадь составляет 9,5 квадратных километров.

История 
Сент-Лоренс называется в честь Святого Лаврентия, епископ Рима и мученик, кого убили в 258 году. С нормандских времён, границы прихода практически не изменились.

География 
Приход находится в западно-центральной части острова Джерси. Он преимущественно сельский регион, и на нём находится много ферм, но есть также значительное городское развитие, особенно вдоль побережья на юге прихода, около Монт-Фэлярда и Бэл-Рояля.

Демография 
Согласно переписи 2021 года, в Сент-Лоренс живут 5561 людей.

Историческое население 

Джерси
Административное деление Джерси
Приходы Джерси